IPMS steht als Abkürzung für:
 International Plastic Modellers Society
 International Polar Motion Service, Dienst zur Überwachung der Erdrotation und ihrer Polbewegung, im Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme (IERS) aufgegangen
 das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme in Dresden

Abkürzung